Konform kan syfta på:

 Konformism – en sociologisk term, rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt
 Konform avbildning – en avbildning som bevarar vinklar (matematisk term)
 Konform fältteori – en teori inom kvantmekaniken som är invariant vid konforma avbildningar
 Konform (psykologi) – en term inom den psykosociala delen